Иснатораф () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильяс. Занимает площадь 86 км². Население — 1079 человек (на 2010 год). Расстояние — 99 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de La Comarca de Las Villas con Información y fotos de Iznatoraf
 [miarroba.com/foros/ver.php?foroid=372623 Foro de Iznatoraf]
 Información general sobre Iznatoraf
 Casa rural en Iznatoraf

Муниципалитеты Хаэна